El término tsotsil puede hacer referencia:

al idioma tsotsil, lengua hablada principalmente en el estado de Chiapas, en México, y 
a la pueblo tsotsil, grupo de personas del estado chiapaneco.